

Biografia

Ha rappresentato la  ai Giochi olimpici estivi di .

Palmarès
Mondiali
Parigi 2017: bronzo negli 85 kg.
Budapest 2018: bronzo negli 87 kg.

Europei
Riga 2016: argento negli 85 kg.
Kaspijsk 2018: oro negli 87 kg.

Collegamenti esterni